Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Elena Pampoulova che ha battuto in finale Ai Sugiyama che si è ritirata sul punteggio di 2–6, 6–0.

Teste di serie 

 Yayuk Basuki (secondo turno)
 Wang Shi-ting (secondo turno)
 Alexandra Fusai (primo turno)
 Kyōko Nagatsuka (primo turno)

 Veronika Martinek (secondo turno)
 Barbara Schett (primo turno)
 Radka Bobková (quarti di finale)
 Ai Sugiyama (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 1994